Curitiba (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Curitiba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Curitiba (geslacht), een geslacht van boktorren